Jadin oder Yadin ist der Familienname folgender Personen: 

 Avihai Yadin (* 1986), israelischer Fußballspieler 
 Charles Jadin (1849–1922), französischer Maler 
 Hyacinthe Jadin (1776–1800), französischer Komponist und Professor 
 Jean-Baptiste Jadin (* 1744; † um 1790), Violinist und Komponist
 Jigael Jadin (1917–1984), bedeutender israelischer Archäologe, Politiker und der zweite Generalstabschef der israelischen Armee, Zahal 
 Kattrin Jadin (* 1980), belgische Politikerin
 Louis-Emmanuel Jadin (1768–1853), französischer Komponist und Hochschullehrer
 Uri Yadin  (1908–1985), israelischer Jurist
 Yossi Yadin (1920–2001), israelischer Schauspieler